Samaran est une commune du Gers
 Charles Samaran (1879-1982) est un archiviste et historien français
 Quentin Samaran (1997-) est un joueur français de rugby à XV
 Samaran peut également être une désignation du Waray-waray, langage parlé sur l'ile de Samar aux Philippines.

Homonymie de patronyme